Fiorano kan syfta på:

 Fiorano al Serio – en ort och kommun i provinsen Bergamo
 Fiorano Canavese – en ort och kommun i storstadsregionen Turin
 Fiorano Circuit – en testbana i Italien
 Fiorano Modenese – en ort och kommun i provinsen Modena